Słomówko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września
 Słomówko – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września